Benjamín hace referencia a varios artículos:

Personas
Benjamín (nombre), nombre propio.

Religión
Benjamín, hijo de Jacob y Raquel.
Benjamín (santo)

Localidades 
Benjamín Aceval (localidad), Paraguay.
Benjamín Gould (Córdoba), Argentina.
Benjamín Hill (Sonora), México.
Benjamín Pérez (Texas), Estados Unidos.